Озёрки — село в Тальменском районе Алтайского края России. Административный центр и единственный населённый пункт Озёрского сельсовета.

История 
Основано в 1760 году. В 1928 году состояло из 540 хозяйств, основное население которых — русские. В административном отношении являлось центром Озерковского сельсовета Белоярского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 %.

Известные уроженцы 
 Долбышев, Михаил Дмитриевич  (1909—1997) — советский военачальник, полковник авиации. 
 Черепанов, Алексей Андреевич  (1989—2008) — российский хоккеист.

Примечания 

Населённые пункты Тальменского района